Мішель Кван, Мішель Вінгшань Кван (, : Гуань Іншань;  7 липня 1980, Торрансі, Каліфорнія) — американська фігуристка.
 Колотнеча в Сон Кюн Кван (, інші назви — Скандал в Сонгюнгвані) — південнокорейський серіал.
 Рі Кван Чон (;  4 вересня 1985; Пхеньян, КНДР) — північнокорейський футболіст.
 Пак Кван Рьон (,  27 вересня 1992, Пхеньян) — північнокорейський футболіст.
 Чон Кван Ік (,  5 квітня 1988, Пхеньян) — північнокорейський футболіст.